Bells ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bells (Mississippi), im Oktibbeha County
 Bells (North Carolina), im Chatham County
 Bells (Ohio), im Pickaway County – nicht mehr existent
 Bells (Pennsylvania), im Westmoreland County
 Bells (Tennessee), im Crockett County
 Bells (Texas), im Grayson County
 Bells Beach, im Island County, Washington
 Bells Camp, im McKean County, Pennsylvania
 Bells Crossroad, im Spotsylvania County, Virginia
 Bells Ferry Place, im Cherokee County, Georgia
 Bells Lake, im Gloucester County, New Jersey
 Bells Landing, im Clearfield County, Pennsylvania
 Bells Mills, im Jefferson County, Pennsylvania
 Bells Store, im East Feliciana Parish, Louisiana
 Bells Valley, im Rockbridge County, Virginia

Sonstiges:
 Bells Beach (Australien), Australien
 Bells Corners, Kanada
 Bells (Dominica), Ort in Dominica
 Bells River, Fließgewässer im Nassau County, Florida
 Bells Swamp, Fließgewässer im Georgetown County, South Carolina
 Bells Trace Creek, Fließgewässer im Carter County, Kentucky

Siehe auch:
 Bells Crossroads
 Bells Island
 Bells Mill